Кубок Шпенглера 1958 — 32-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня 1958 по 27 січня 1959 року.

Підсумкова таблиця та результати 

Матч «Мангейм» — «Форшага ІФ» анульовано через снігопад.
Матч «Давос» — Дияволи Россонері Мілан перенесено через снігопад, він був зіграний 27 січня та завершився перемогою господарів 6:2 (3:2, 2:0, 1:0).

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1958
1958 у хокеї з шайбою